Aeroporto de Tenerife pode referir-se às seguintes estruturas da ilha de Tenerife, Canárias, Espanha:
Aeroporto de Tenerife Norte
Aeroporto de Tenerife Sul

Desambiguações de construções